Sharp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aaron John Sharp
 Benjamin Sharp
 David Sharp